Spada nella roccia – arma nella leggenda arturiana che solo il re legittimo della Gran Bretagna può estrarre dalla roccia, talvolta associata a Excalibur, vedere Excalibur#Excalibur e la spada nella roccia (anche se, nel racconto originale, la spada che Artù estrae dalla roccia non è Excalibur)
 Spada nella roccia – spada conservata nella Cappella di San Galgano a Montesiepi, che secondo la tradizione Galgano Guidotti avrebbe infisso nella roccia in segno di rinuncia alla vita mondana
 La spada nella roccia – romanzo del 1938 di T. H. White
 La spada nella roccia, un Classico Disney del 1963 basato sul romanzo

Pagine correlate
Excalibur (disambigua)